

Спрінгпорт — місто, штат Індіана
 Спрінгпорт — місто, штат Нью-Йорк
 Спрінгпорт — селище, штат Мічиган